Le Schönburg est un château fort situé à proximité du village d'Oberwesel sur le Rhin.

Histoire 

Vieux de plus de mille ans, il fut donné en 1166 par Frédéric Barberousse à un de ses fidèles comme fief d'Empire. Celui-ci prit le nom de l’endroit comme nom de famille, «de Schönburg», et lui et ses successeurs firent fortune en exploitant le péage sur le fleuve à Oberwesel. Le château fut détruit par les troupes de Louis XIV pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Le château fut reconstruit à partir de 1885. Il est désormais utilisé comme hôtel et hébergement de jeunesse.

Vignoble 

Le cépage Schönburger, une obtention de Heinrich Birk dans l'institut Institut für Rebenzüchtung und Rebenveredlung der Hessischen Forschungsanstalt für Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege aujourd'hui Forschungsanstalt Geisenheim est appelée ainsi d'après la Schönburg.

Schonburg
Schonburg